Ла Кањада има више значења:

 Ла Кањада (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Кањада (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Кањада (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кањада (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Кањада (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кањада (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кањада (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кањада (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кањада (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кањада (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кањада (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кањада (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кањада (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кањада (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кањада (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кањада (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кањада (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кањада (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кањада (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кањада (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кањада (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кањада (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кањада (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кањада (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кањада (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кањада (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањада (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањада, Ла Кањада и ел Пинзан (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањада, Ла Куева (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањада (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањада (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањада (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањада (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањада, Ел Бордо (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кањада (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кањада (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кањада (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кањада (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кањада (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кањада (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кањада (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кањада (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кањада (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кањада (Запотлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кањада (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада, Лас Куевас (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањада (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада, Барио ла Кањада (Веветока), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада, Сан Маркос Тлазалпан (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада (Заказонапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада, Кањада Гранде (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кањада (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањада (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањада, Ла Кањада де лос Растрохос (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањада (Паниндикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањада (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањада (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањада (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањада (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањада (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Кањада, Сан Себастијан (Тотолапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Кањада (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кањада, Фидел Гарза (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кањада (Грал. Ескобедо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кањада (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кањада (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кањада (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Сан Франсиско Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Сан Марсијал Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Сан Пабло Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Санта Инес дел Монте), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Санта Марија Азомпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Санта Марија Чачоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кањада (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кањада (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кањада (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кањада (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кањада (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кањада (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кањада (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кањада (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кањада (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кањада (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кањада (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кањада, Лос Коралес (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кањада (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кањада (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кањада (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кањада (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кањада (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кањада (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кањада (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кањада (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кањада, Ел Естрибо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кањада (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кањада (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кањада (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Кањада (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Кањада (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Кањада (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада, Ла Барбечера (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кањада, Меса де Којотес (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кањада (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кањада (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кањада (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кањада (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кањада, Пуенте де Којотес (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику